Maria Rumuńska (1870-1874) – jedyna córka Karola I Hohenzollern-Sigmaringen, króla Rumunii, i Elżbiety zu Wied
 Maria Rumuńska (1900-1961) – córka Ferdynanda I Hohenzollern-Sigmaringen, króla Rumunii, i Marii Koburg, żona Aleksandra I Karađorđevića, króla Jugosławii
 Maria Rumuńska (ur. 1964) – najmłodsza córka Michała I Hohenzollern-Sigmaringen, ostatniego króla Rumunii, i Anny Burbon-Parmeńskiej